

Patronyme 

Christoph Martin Wieland (1733 - 1813), auteur allemand de l'Aufklärung et du classicisme de Weimar ;
Jean-Conrad Wieland officier républicain, fusillé en 1794
Heinrich Otto Wieland (1877 - 1957), chimiste allemand ;
Janne Müller-Wieland (1986-), joueuse de hockey sur gazon allemande ;
 Peter Wieland (1930-2020), chanteur allemand.
Joyce Wieland (1931 - 1998), peintre et réalisatrice canadienne.
Georges Reber Wieland, paléobotaniste américain.
 Rainer Wieland, homme politique allemand

Voir aussi 
 Wieland, dieu-forgeron de la mythologie germanique, connu également sous son nom scandinave Völund ;
 Wieland, un roman de Charles Brockden Brown publié pour la première fois en 1798 ;